Яношик (, ) — село в Сербии, в общине Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 1171 житель (по переписи населения 1991 года — 1225 жителей).

История 
Село было основано в 1812 году и называлось , у села было и сербское название — Александровац или Словачки-Александровац.

Демография 
В селе Яношик, по переписи 2002 года проживали 918 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,1 лет (37,8 года у мужчин и 40,5 лет у женщин). В селе есть 384 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,05.

Яношик главным образом населён словаками. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Воеводины